Паляни́ца.

 Паляница — украинский приплюснутый округлый хлеб из пшеничной муки.
 Паляница — прежнее название (до 2008 года) села Поляница Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области.
 Паляница, Александр Витальевич (род. 1972) — украинский футболист, нападающий.
 Паляница — дева-воительница в былинах.
 «Паляница» — шибболет, используемый на Украине для определения, является ли украинский язык родным для собеседника.

См. также 
 Поляница